Судебный штраф — мера юридической ответственности, представляющая собой имущественную санкцию, применяемую к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом процессуальных обязанностей (в частности, нарушение порядка в судебном заседании, неявку без уважительных причин по вызову суда). Судебные штрафы налагаются судом в случаях и в размерах, предусмотренных процессуальным законодательством. Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, организаций за нарушение предусмотренных федеральным законом обязанностей, взыскиваются из их личных средств.

Источники 
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ

Процессуальное право
Штрафы